Shell – jednostka osadnicza w USA
 konto shell
 Shell – koncern petrochemiczny
 powłoka systemu operacyjnego